Безпалівка —  село, Харківська область, Зміївський район
Безпалівка —  селище, Харківська область, Зміївський район